Альберто Лосада Альгуасиль (; род.  в Барселоне, Испания) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик.

Статистика выступлений на Гранд Турах

Ссылки 
 
 Альберто Лосада. Велокоманда «Катюша».

 

Велогонщики Испании